Sea eller SEA kan avse:

Single European Act (SEA), se Europeiska enhetsakten
Sea glasbruk, glasbruk i Glasriket
Seattle-Tacoma International Airport (IATA-kod: SEA), flygplats i Seattle
Sea, ett släkte bland praktfjärilarna som bland annat innefattar arten Sea sophronia